Алекса́ндр Алекса́ндрович Маза́ев (29 апреля 1949 года) — советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник-мультипликатор, работающий в рисованной мультипликации.

Биография 
Александр Александрович Мазаев родился 29 апреля 1949 года.

В 1966—1968 и 1970—1971 годах работал гравёром печатных форм в Первой образцовой типографии им. А. А. Жданова.
В 1971—1973 годах учился на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм».
С 1973 по 1996 год работал на «Союзмультфильме» мультипликатором, также поставил ряд мультфильмов как режиссёр.
В дальнейшем сотрудничал со студиями «Аргус», «Пилот», «ФАФ», «Анимос» и другими.

Как художник-мультипликатор работал практически со всеми режиссёрами-классиками советской и российской мультипликации, во времена расцвета «Союзмультфильма».

В настоящее время занимается в основном преподаванием.

Фильмография

Режиссёр 
 1982 Весёлая карусель № 12 «Эхо»
 1983 Весёлая карусель № 15 «Девочка и пираты»
 1984 Переменка № 3. «Алхимик»
 1986 Переменка № 5. «Сила слова»
 1987 Богатырская каша
 1989 Озеро на дне моря
 1991 Подводные береты
 1992 Глаша и кикимора

Сценарист 
 1982 Весёлая карусель № 12 «Эхо»
 1992 Глаша и кикимора

Художник-мультипликатор 
 1973 — Остров
 1973 — Спасибо
 1973 — Тайна Страны Земляники
 1974 — Вершки и корешки
 1974 — Как козлик землю держал
 1974 — Как Львёнок и Черепаха пели песню
 1974 — Пони бегает по кругу
 1975 — Василиса Микулишна
 1975 — В порту
 1975 — И мама меня простит
 1975 — Как верблюжонок и ослик в школу ходили
 1975 — Необычный друг
 1975 — Ох и Ах
 1975 — Уроки наших предков
 1975 — Весёлая карусель № 7
 1976 — Голубой щенок
 1976 — Детский альбом
 1976 — Зеркало времени
 1976 — Просто так
 1977 — Наш добрый мастер
 1977 — Серебряное копытце
 1977 — Весёлая карусель № 9
 1978 — Контакт
 1978 — Мышонок Пик
 1978 — Наш друг Пишичитай (выпуск 1)
 1978 — Пойга и лиса
 1978 — Последняя невеста Змея Горыныча
 1979 — Летучий корабль
 1979 — Переменка № 2
 1979 — Тир
 1980 — Весёлая карусель № 11 Про черепаху
 1980 — Котёнок по имени Гав (выпуск 4)
 1980 — Лебеди Непрядвы
 1980 — На задней парте (выпуск 2)
 1981 — Зимовье зверей
 1981 — Ивашка из Дворца пионеров
 1981 — Однажды утром
 1981 — Пёс в сапогах
 1981 — Раз — горох, два — горох…
 1981 — Халиф-аист
 1982 — Великан-эгоист
 1982 — Весёлая карусель № 12 Что случилось с крокодилом?
 1982 — Парадоксы в стиле рок
 1982 — Робинзон и самолёт
 1983 — Обезьянки. Гирлянда из малышей
 1983 — Лев и бык
 1983 — Наваждение Родамуса Кверка
 1983 — О, море, море!..
 1983 — Юбилей
 1984 — А что ты умеешь?
 1984 — На задней парте (выпуск 3)
 1984 — Разрешите погулять с вашей собакой
 1985 — Дереза
 1985 — Контакты... конфликты... (выпуск 2)
 1985 — Контракт
 1985 — Миссис Уксус и мистер Уксус
 1985 — Ну, погоди! (выпуск 15)
 1985 — Переменка № 4
 1985 — Весёлая карусель № 16. Игра
 1986 — На воде
 1986 — Контакты… Конфликты (выпуск 3)
 1986 — Мальчик как мальчик
 1986 — Весёлая карусель № 18. Рыжая ворона
 1986 — По собственному желанию
 1986 — Ну, погоди! (выпуск 16)
 1987 — Контакты… Конфликты (выпуск 4)
 1987 — Мышь и верблюд
 1987 — Поползновение
 1988 — Весёлая карусель № 19 Качели
 1988 — Заяц, который любил давать советы
 1988 — Кот и клоун
 1988 — Случай с бегемотом
 1988 — Перевал
 1988 — Щедрость
 1989 — Озеро на дне моря
 1989 — Сегодня в нашем городе
 1989 — Счастливый старт 1
 1989 — Счастливый старт 2
 1989 — Счастливый старт 3
 1989 — Моя мама волшебница
 1990 — Кот и Ко
 1990 — Солдат и чёрт
 1990 — Счастливый старт 4
 1991 — По лунной дороге
 1992 — Глаша и кикимора
 1993 — Рождественская фантазия
 1996 — Братья Пилоты показывают друг другу фокусы
 1997 — Незнайка на Луне
 1997 — Тим
 2003 — Щелкунчик
 2004 — Каштанка
 2005 — Князь Владимир
 2006 — Добрыня Никитич и Змей Горыныч
 2006 — Элька

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Александр Мазаев на Аниматор.ру

Персоналии:Союзмультфильм
Художники-мультипликаторы